Свитанок (с украинского — Рассвет) — название населённых пунктов на Украине:

 Свитанок — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Свитанок — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.
 Свитанок — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Свитанок — село в Гребенковском районе Полтавской области.
 Свитанок — село в Корецком районе Ровненской области.
 Свитанок — село в Чугуевском районе Харьковской области.
 Свитанок — посёлок в Голопристанском районе Херсонской области.
 Свитанок — село в Городнянском районе Черниговской области.
 Свитанок — посёлок в Нежинском районе Черниговской области.
 Свитанок — с 1947 по 2004 г. название села Честный Крест в Владимир-Волынском районе Волынская область.
Свитанок — до 1990 г. название села Риздвяны в Теребовлянском районе Тернопольской области.

См. также 
 Рассвет (значения)
 Свитанак — белорусский производитель трикотажных изделий.